Jane Seymour (koningin van Engeland) (1509-1537), de Engelse koningin (1536-1537)
Jane Seymour (1541-1561), hofdame van koningin Elizabeth I van Engeland
Jane Seymour (actrice), een Brits-Amerikaanse actrice